Dalecký ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Dalecký (* 1990), tschechischer Eishockeyspieler
 Michal Dalecký (* 1968), tschechischer Ruderer
 Tomáš Dalecký (* 2001), tschechischer Schauspieler